In Tegelen zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Steyl) gebouwd in 1908
 Watertoren (Tegelen Egypte) gebouwd in 1939